"I Believe in You" (pjesma Dona Williamsa)
"I Believe in You" (pjesma Kylie Minogue)
"I Believe in You" (pjesma Mela Tillisa)
"I Believe in You" (pjesma Paula Haiga)
"I Believe in You (Je crois en toi)" pjesma od Celine Dion i Il Divo-a
"I Believe in You (You Believe in Me)", pjesma Johnnieja Taylora
"I Believe in You", pjesma od Agnes Carlsson s albuma Stronger
"I Believe in You", pjesma od Boba Dylana s albuma Slow Train Coming
"I Believe in You", pjesma od Jaya Seana s albuma Me Against Myself
"I Believe in You", pjesma od Neila Younga s albuma After the Gold Rush
"I Believe in You", pjesma od sastava Stryper s albuma In God We Trust
"I Believe in You", pjesma od sastava Talk Talk s albuma Spirit of Eden
"I Believe in You", pjesma od Frank Loesser iz mjuzikla How to Succeed in Business Without Really Trying iz 1961. godine

U filmu:
I Believe in You (film), britanski film iz 1952. godine u kojem glavnu ulogu ima Celia Johnson

Vidi još 
"Believe in You", pjesma od Amande Marshall s albuma Tuesday's Child
I Believe in You. Your Magic Is Real album od sastava YACHT
"I Believe in You and Me", pjesma od sastava The Four Tops koju je obradila i Whitney Houston
"I Don't Believe in You", pjesma od sastava Talk Talk s albuma The Colour of Spring
"I Believe You", pjesma od sastava The Carpenters
"I Believe You", pjesma od sastava Celldweller s albuma Celldweller

ar:آي بيليف إن يو